Терне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Терне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна
 Терне () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона